Севостеево — название населённых пунктов в России:

 Севостеево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Севостеево — деревня в Ясногорском районе Тульской области.